Готель «Асто́рія» (1913) — історична будівля в старому центрі міста Харків (Павлівський майдан, 10).

Історія 
Готель «Асторія» побудований у 1910—1913 роках, має шість поверхів: перші три займали купецький банк та конторські приміщення, верхні три займав власне готель. Проект архітекторів з Санкт-Петербургу О. І. Ржепішевського та М. В. Васильєва, виконаний у стилі модерн.

Стала першою будівлею в Харкові, яка мала монолітний залізобетонний каркас. Каркас був зведений Чорноморським страховим товариством.

Назва готелю виникла на початку ХХ століття як відгук на готелі фешенебельного стилю в Нью-Йорку, власниками яких були брати Астори.

В радянські часи будівля стала відома під назвою «Мелодія» — за назвою великого музичного магазину, що знаходився на першому поверсі будівлі.

Див. також 
 Пам'ятки архітектури Харкова

Примітки

Джерела 
 Харківщина: енциклопедичний словник. / Харківська обл. рада. Харків. Золоті сторінки, 2014. — 440 с
 Довідник «Весь Харьков», 1913 р.
 Бывший Купеческий банк и Гостиница «Астория» 

Споруди Харкова
Архітектура модерну в Україні
Споруди в стилі модерн
Споруди, збудовані 1913
Засновані в Україні 1913